|}

Скоростная железная дорога Дачжоу — Чэнду () - высокоскоростная железная дорога длиной 374 км в провинции Сычуань, соединяющая столицу  провинции Чэнду с городами Суйнин и Дачжоу, через которую проходит также сообщение с городом Чунцином и далее на восток Китая. Скорость движения на участке Суйнин - Чэнду 250 км/час, а на участке Дачжоу - Суйнин 200 км/час. Дорога первоначально была построена в 1997 году, но потом модернизирована до высокоскоростной линии и пущена для скоростных поездов в 2009 году, а в 2010 году по дороге прошёл первый поезд модели CRH1A.

В дальнейшем отрезок от Суйнина до Чэнду станет частью Высокоскоростной пассажирской линии Шанхай — Ухань — Чэнду.

Остановки 
 Чэнду () 
 Бали () 
 Лунтансы () 
 Цзиньтан () 
 Цзытун () 
 Даин () 
 Суйнин () 
 Наньчун () 
 Иншань () 
 Дачжоу ()

Примечания 

Даджоу — Чэнду
Транспорт провинции Сычуань